Ришом () — французская фамилия.

Известные носители 
 Ришом, Жозеф-Теодор (1785—1849) — французский художник, гравер на меди.
 Ришом, Жюль (1818—1903) — французский художник